Forrester Island ist der Name folgender Inseln:

 Forrester Island (Alaska) vor dem Alaska Panhandle
 Forrester Island (Antarktika) im Marie-Byrd-Land